North Lake kan syfta på följande platser:

Australien 
 North Lake, Australien

Kanada 

 North Lake, Prince Edward Island, sjö, 
 North Lake, Nova Scotia, sjö,